Cette liste présente les matchs de l'équipe des États-Unis de soccer par adversaire rencontré. Lorsqu'une rivalité footballistique particulière existe entre les États-Unis et un autre pays, une page spécifique est parfois proposée.

A

Afrique du Sud 
Confrontations entre les États-Unis et l'Afrique du Sud:

Bilan 
L'équipe des États-Unis a remporté les 3 confrontations entre les deux sélections.

|}

Algérie 
Confrontations entre l'équipe des États-Unis de football et l'équipe d'Algérie de football:

Bilan 
L'équipe des États-Unis a remporté la seule confrontation entre les deux sélections.

|}

Allemagne 
Confrontations entre les États-Unis et l'Allemagne:

Bilan 
En 11 confrontations, l'équipe des États-Unis a remporté 4 victoires contre 7 pour l'équipe d'Allemagne. Les trois rencontres face à l'Allemagne en Coupe du monde ont été perdues sans réussir à marquer un but aux Allemands.

|}

Allemagne de l'Est 
Confrontations entre les États-Unis et l'Allemagne de l'Est :

Il n'y eut qu'un seul match opposant la République démocratique allemande aux États-Unis. Ce match a une portée symbolique : alors que les deux pays ont des idéologies opposées, la rencontre n'aurait jamais eu lieu dans le contexte de la Guerre froide. Mais en 1990, avec la Chute du Mur de Berlin et la future réunification, les relations entre les deux pays se réchauffent, ce qui permet la tenue d'un match amical entre eux.

Bilan final 
L'équipe des États-Unis a perdu la seule confrontation entre les deux sélections.

|}

Angleterre 
0Confrontations entre les États-Unis et l'Angleterre :

Bilan 

 Total de matchs disputés : 12
 Victoires de l'Angleterre : 8
 Matchs nuls : 2
 Victoires des États-Unis : 2
 Total de buts marqués par l'Angleterre : 39
 Total de buts marqués par les États-Unis : 9

Antigua-et-Barbuda 
Confrontations entre les États-Unis et Antigua-et-Barbuda:

Bilan 
L'équipe des États-Unis a remporté les 2 confrontations entre les deux sélections.

|}

Antilles néerlandaises 
Confrontations entre les États-Unis et le Antilles néerlandaises:

Bilan final 
En 2 confrontations, l'équipe des États-Unis a remporté 1 victoire contre l'équipe des Antilles néerlandaises et un match nul.

|}

Arabie saoudite 
Confrontations entre les États-Unis et l'Arabie saoudite:

Bilan 
En 6 confrontations, l'équipe des États-Unis a remporté 3 victoires contre 2 pour l'équipe d'Arabie saoudite.

|}

Argentine 
Confrontations entre les États-Unis et l'Argentine:

Bilan 
En 10 confrontations, l'équipe des États-Unis a remporté 2 victoires contre 6 pour l'équipe d'Argentine.

|}

Arménie 
Confrontations entre les États-Unis et l'Arménie:

Bilan 
L'équipe des États-Unis a remporté la seule rencontre entre les deux sélections.

|}

Australie 
Confrontations entre les États-Unis et l'Australie:

Bilan 
En 3 confrontations, l'équipe des États-Unis a remporté 1 victoire contre 1 pour l'équipe d'Australie.

|}

Autriche 
Confrontations entre les États-Unis et l'Autriche:

Bilan 
En 3 confrontations, l'équipe des États-Unis a remporté 1 victoire contre 2 pour l'équipe d'Autriche.

|}

Azerbaïdjan 
Confrontations entre les États-Unis et l'Azerbaïdjan:

Bilan 
L'équipe des États-Unis a remporté la seule rencontre entre les deux sélections.

|}

B

Barbade 
Confrontations entre les États-Unis et la Barbade:

Bilan 
L'équipe des États-Unis a remporté ses 4 rencontres contre l'équipe de la Barbade.

|}

Belgique 
Confrontations entre les États-Unis et la Belgique:

Bilan 
En 6 confrontations, l'équipe des États-Unis a remporté 1 victoire contre 5 pour l'équipe de Belgique.

|}

Belize

Confrontations 
Confrontations entre le Belize et les États-Unis en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 1
 Victoires du Belize : 0
 Matchs nuls : 0
 Victoires des États-Unis : 1
 Total de buts marqués par le Belize : 1
 Total de buts marqués par les États-Unis : 6

Bermudes 
Confrontations entre les États-Unis et le Bermudes:

Bilan 
En 4 confrontations, l'équipe des États-Unis a remporté 6 victoires contre 2 pour l'équipe des Bermudes.

|}

Bolivie 
Confrontations entre les États-Unis et la Bolivie :

Bilan 

 Total de matchs disputés : 8
 Victoires des États-Unis : 2
 Victoires de la Bolivie : 2
 Matchs nuls : 4
 Total de buts marqués par les États-Unis  10
 Total de buts marqués par la Bolivie : 6

Bosnie-Herzégovine

Confrontations 
Confrontations entre la Bosnie-Herzégovine et les États-Unis en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 3
 Victoires des États-Unis : 2
 Matchs nuls : 1
 Victoires de la Bosnie-Herzégovine : 0
 Total de buts marqués par les États-Unis : 5
 Total de buts marqués par la Bosnie-Herzégovine : 3

Brésil 
Confrontations entre les États-Unis et le Brésil en matches officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 19
 Victoires des États-Unis : 1
 Matchs nuls : 0
 Victoires du Brésil : 18
 Total de buts marqués par les États-Unis : 12
 Total de buts marqués par le Brésil : 42

C

Îles Caïmans 
Confrontations entre les États-Unis et les îles Caïmans:

Bilan 
L'équipe des États-Unis a remporté la seule rencontre entre les deux sélections.

|}

Cameroun 
Confrontations entre les États-Unis et le Cameroun:

Bilan 
La seule rencontre entre les deux sélections s'est soldée par un match nul.

|}

Canada

Confrontations 
Confrontations entre les États-Unis et le Canada en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 37
 Victoires des États-Unis : 16
 Matchs nuls : 12
 Victoires du Canada : 12
 Total de buts marqués par les États-Unis : 57
 Total de buts marqués par le Canada : 40

Chili

Confrontations 
Confrontations entre les États-Unis et le Chili en matchs officiels.

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 11
 Victoires du Chili : 5
 Victoires des États-Unis : 3
 Matchs nuls : 3
 Total de buts marqués par le Chili : 22
 Total de buts marqués par les États-Unis : 14

Chine 
Confrontations entre les États-Unis et la Chine:

Bilan 
En 8 confrontations, l'équipe des États-Unis a remporté 5 victoires contre 1 pour l'équipe de Chine.

|}

Colombie

Confrontations 
Confrontations entre les États-Unis et la Colombie en matchs officiels.

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 21
 Victoires de la Colombie : 13
 Victoires des États-Unis : 3
 Matchs nuls : 5
 Total de buts marqués par la Colombie : 28
 Total de buts marqués par les États-Unis : 14

Communauté des États indépendants 
Confrontations entre les États-Unis et la Communauté des États indépendants:

Bilan final 
En 2 confrontations, l'équipe des États-Unis a remporté 1 victoire contre 1 pour l'équipe de la communauté des États indépendants.

|}

Corée du Nord 
Confrontations entre les États-Unis et la Corée du Nord:

Bilan 
L'équipe des États-Unis n'a pas remporté la seule confrontation entre les deux sélections.

|}

Corée du Sud 
Confrontations entre les États-Unis et la Corée du Sud:

Bilan 
En 7 confrontations, l'équipe des États-Unis a remporté 2 victoires contre 3 pour l'équipe de Corée du Sud.

|}

Costa Rica

Confrontations 
Confrontations en matchs officiels entre le Costa Rica et les États-Unis :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 43
 Victoires du Costa Rica : 18
 Matchs nuls : 6
 Victoires des États-Unis : 23
 Total de buts marqués par le Costa Rica : 50
 Total de buts marqués par les États-Unis : 52

Côte d'Ivoire 
Confrontations entre les États-Unis et le Côte d'Ivoire:

Bilan 
L'équipe des États-Unis a remporté la seule confrontation contre l'équipe de Côte d'Ivoire.

|}

Cuba 
Confrontations entre les États-Unis et Cuba :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 14
 Victoires de Cuba : 1
 Matchs nuls : 1
 Victoires des États-Unis : 12
 Total de buts marqués par Cuba : 11
 Total de buts marqués par les États-Unis : 51

Curaçao 
Confrontations entre les États-Unis et Curaçao en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 1
 Victoires de Curaçao : 0
 Matchs nuls : 0
 Victoires des États-Unis : 1
 Total de buts marqués par Curaçao : 0
 Total de buts marqués par les États-Unis : 1

D

Danemark 
Confrontations entre les États-Unis et le Danemark:

Bilan 
En 4 confrontations, l'équipe des États-Unis a remporté 1 victoire contre 1 pour l'équipe du Danemark.

|}

E

Écosse 
Confrontations entre les États-Unis et l'Écosse:

Bilan 
En 7 confrontations, l'équipe des États-Unis a remporté 2 victoires contre 2 pour l'équipe d'Écosse.

|}

Égypte 
Confrontations entre les États-Unis et l'Égypte:

Bilan 
En 2 confrontations, l'équipe des États-Unis a remporté 1 victoire contre 1 pour l'équipe d'Égypte.

|}

Équateur

Confrontations 
Confrontations entre les États-Unis et l'Équateur en matchs officiels.

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 15
 Victoires de l'Équateur : 5
 Victoires des États-Unis : 5
 Matchs nuls : 5
 Total de buts marqués par l'Équateur : 12
 Total de buts marqués par les États-Unis : 11

Espagne 
Confrontations entre les États-Unis et l'Espagne:

Bilan 
En 5 confrontations, l'équipe des États-Unis a remporté 1 victoire contre 4 pour l'équipe d'Espagne.

|}

Estonie 
Confrontations entre les États-Unis et l'Estonie:

Bilan 
L'équipe des États-Unis a remporté les deux confrontations contre l'équipe d'Estonie.

|}

F

Finlande 
Confrontations entre les États-Unis et la Finlande:

Bilan 
L'équipe des États-Unis a remporté la seule confrontation contre l'équipe de Finlande.

|}

France

Confrontations 
Confrontations entre la France et les États-Unis en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 4
 Victoires des États-Unis : 0
 Matchs nuls : 1
 Victoires de la France : 3
 Total de buts marqués par les États-Unis : 1
 Total de buts marqués par la France : 11

G

Ghana

Confrontations 
Confrontations entre le Ghana et les États-Unis en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 5
 Victoires des États-Unis : 2
 Matchs nuls : 0
 Victoires du Ghana : 3
 Total de buts marqués par les États-Unis : 6
 Total de buts marqués par le Ghana : 7

Grèce 
Confrontations entre les États-Unis et la Grèce:

Bilan 
L'équipe des États-Unis a fait un match nul lors de la seule rencontre contre l'équipe de Grèce.

|}

Grenade 
Confrontations entre les États-Unis et la Grenade:

Bilan 
L'équipe des États-Unis a remporté les trois rencontres contre l'équipe de Grenade.

|}

Guadeloupe 
Confrontations entre les États-Unis et la Guadeloupe:

Bilan 
L'équipe des États-Unis a remporté la seule rencontre contre l'équipe de Guadeloupe.

|}

Guatemala 
Confrontations entre les États-Unis et le Guatemala:

Bilan 
En 26 confrontations, l'équipe des États-Unis a remporté 16 victoires contre 5 pour l'équipe du Guatemala.

|}

Guyana 
Confrontations entre les États-Unis et le Guyana :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 1
 Victoires du Guyana : 0
 Matchs nuls : 0
 Victoires des États-Unis : 1
 Total de buts marqués par le Guyana : 0
 Total de buts marqués par les États-Unis : 4

H

Haïti 
Confrontations entre les États-Unis et le Haïti:

Bilan 
En 17 confrontations, l'équipe des États-Unis a remporté 6 victoires contre 6 pour l'équipe d'Haïti.

|}

Honduras 
Confrontations entre les États-Unis et le Honduras :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 27
 Victoires du Honduras: 5
 Matchs nuls : 5
 Victoires des États-Unis : 24
 Total de buts marqués par le Honduras : 24
 Total de buts marqués par les États-Unis : 54

Hongrie 
Confrontations entre les États-Unis et la Hongrie :

Bilan 
En 3 confrontations, l'équipe des États-Unis a remporté 1 victoire contre 1 pour l'équipe de Hongrie.

|}

I

Iran 
Confrontations entre les États-Unis et l'Iran :

Bilan 

|}

Irlande

Confrontations 
Confrontations entre l'Irlande et les États-Unis en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 10
 Victoires des États-Unis : 2
 Matchs nuls : 2
 Victoires de l'Irlande : 6
 Total de buts marqués par les États-Unis : 14
 Total de buts marqués par l'Irlande : 22

Irlande du Nord 
Confrontations entre les États-Unis et l'Irlande du Nord :

Bilan 
En 2 confrontation, l'équipe des États-Unis n'a remporté aucune victoire contre 1 pour l'équipe de l'Irlande du Nord.

|}

Islande 
Confrontations entre les États-Unis et l'Islande:

Bilan 
L'équipe des États-Unis a remporté 3 rencontres contre 2 pour l'équipe d'Islande.

|}

Israël 
Confrontations entre les États-Unis et Israël:

Bilan 
L'équipe des États-Unis a remporté 2 rencontres contre 3 pour l'équipe d'Israël.

|}

Italie 
Confrontations entre les États-Unis et l'Italie :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 9
 Victoires de l'Italie : 5
 Matchs nuls : 3
 Victoires des États-Unis : 1
 Total de buts marqués par l'Italie : 15
 Total de buts marqués par les États-Unis : 5

J

Jamaïque 
Confrontations entre les États-Unis et la Jamaïque :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 31
 Victoires de la Jamaïque : 5
 Matchs nuls : 9
 Victoires des États-Unis : 24
 Total de buts marqués par la Jamaïque : 20
 Total de buts marqués par les États-Unis : 52

Japon 
Confrontations entre les États-Unis et le Japon :

Bilan 
L'équipe des États-Unis a remporté une rencontre contre une pour l'équipe du Japon.

|}

Koweït 
Confrontations entre les États-Unis et le Koweït :

Bilan 
L'équipe des États-Unis a remporté la seule rencontre contre l'équipe du Koweït.

|}

Lettonie 
Confrontations entre les États-Unis et le Lettonie :

Bilan 
L'équipe des États-Unis a remporté la seule rencontre contre l'équipe de Lettonie.

|}

Liechtenstein 
Confrontations entre les États-Unis et le Liechtenstein :

Bilan 
L'équipe des États-Unis a remporté la seule rencontre contre l'équipe du Liechtenstein.

|}

Luxembourg 
Confrontations entre les États-Unis et le Luxembourg :

Bilan 
L'équipe des États-Unis a remporté la seule rencontre contre l'équipe du Luxembourg.

|}

M

Macédoine 
Confrontations entre les États-Unis et la Macédoine:

Bilan 
L'équipe des États-Unis a fait match nul lors de la seule confrontation entre les deux sélections.

|}

Malte 
Confrontations entre les États-Unis et Malte :

Bilan 
L'équipe des États-Unis a remporté la seule rencontre contre l'équipe de Malte.

|}

Maroc 
Confrontations entre les États-Unis et le Maroc :

Bilan 
L'équipe des États-Unis n'a remporté aucune rencontre contre l'équipe du Maroc.

|}

Martinique 
Confrontations entre les États-Unis et la Martinique :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 3
 Victoires de la Martinique : 1
 Matchs nuls : 0
 Victoires des États-Unis : 8
 Total de buts marqués par la Martinique : 3
 Total de buts marqués par les États-Unis : 10

Mexique 
Confrontations entre le Mexique et les États-Unis en matches officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 74
 Victoires du Mexique : 36
 Matchs nuls : 16
 Victoires des États-Unis : 24
 Total de buts marqués par le Mexique : 142
 Total de buts marqués par les États-Unis : 83

Moldavie 
Confrontations entre les États-Unis et la Moldavie:

Bilan 

|}

N

Nicaragua 
Confrontations entre les États-Unis et le Nicaragua :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 1
 Victoires du Nicaragua : 0
 Matchs nuls : 0
 Victoires des États-Unis : 1
 Total de buts marqués par le Nicaragua : 0
 Total de buts marqués par les États-Unis : 3

Nigeria 
Confrontations entre les États-Unis et la Nigeria:

Bilan 

|}

Norvège 
Confrontations entre les États-Unis et la Norvège:

Bilan 
En 5 confrontations, l'équipe des États-Unis a remporté 2 victoires contre 2 pour l'équipe de Norvège.

|}

Nouvelle-Zélande 
Confrontations entre les États-Unis et la Nouvelle-Zélande :

Bilan 
L'équipe des États-Unis a remporté deux des trois rencontres contre l'équipe de Nouvelle-Zélande.

|}

P

Panama 
Confrontations entre les États-Unis et le Panama en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 25
 Victoires du Panama : 4
 Matchs nuls : 6
 Victoires des États-Unis : 22
 Total de buts marqués par le Panama : 15
 Total de buts marqués par les États-Unis : 47

Paraguay

Confrontations 
Confrontations entre le Paraguay et les États-Unis en matchs officiels.

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 8
 Victoires de l'équipe des États-Unis : 4
 Victoires de l'équipe du Paraguay : 2
 Matchs nuls : 2
 Total de buts marqués par l'équipe des États-Unis : 10
 Total de buts marqués par l'équipe du Paraguay : 6

Pays de Galles 
Confrontations entre les États-Unis et le pays de Galles:

Bilan 
L'équipe des États-Unis a remporté une seule confrontation entre les deux sélections.

|}

Pays-Bas 
Confrontations entre les États-Unis et les Pays-Bas :

Bilan 
L'équipe des États-Unis a remporté une seule confrontation entre les deux sélections contre quatre pour les Pays-Bas.

|}

Pérou

Confrontations 

Confrontations entre les États-Unis et le Pérou en matchs officiels :

Bilan 
Au 
 Total de matchs disputés : 7
 Victoires du Pérou : 2
 Victoires des États-Unis : 3
 Matchs nuls : 2
 Total de buts marqués par le Pérou : 7
 Total de buts marqués par les États-Unis : 8

Pologne 
Confrontations entre les États-Unis et la Pologne :

Bilan 
En 17 confrontations, l'équipe des États-Unis a remporté 6 victoires contre 7 pour l'équipe de Pologne.

|}

Porto Rico 
Confrontations entre les États-Unis et Porto Rico :

Bilan 
En 1 confrontation, l'équipe des États-Unis a remporté 1 victoire contre 0 pour l'équipe de Porto Rico.

|}

Portugal

Confrontations 
Confrontations entre les États-Unis et le Portugal :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 7
 Victoires des États-Unis : 2
 Matchs nuls : 3
 Victoires du Portugal : 3
 Total de buts marqués par les États-Unis : 9
 Total de buts marqués par le Portugal : 10

Q

Qatar 
Confrontations entre les États-Unis et le Qatar:

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 1
 Victories des États-Unis : 1
 Matchs nuls : 0
 Victories du Qatar : 0
 Total de buts marqués par les États-Unis : 1
 Total de buts marqués par le Qatar : 0

R

République tchèque 
Confrontations entre les États-Unis et la République tchèque:

Bilan 
En 3 confrontations, l'équipe des États-Unis a perdu à 2 reprises face à l'équipe de République tchèque.

|}

Roumanie 
Confrontations entre les États-Unis et la Roumanie :

Bilan 
En 2 confrontations, l'équipe des États-Unis a remporté 1 victoire contre 2 pour l'équipe de Roumanie.

|}

Russie 
Confrontations entre les États-Unis et la Russie :

Bilan 
En 5 confrontations, les États-Unis ne sont jamais parvenus à battre la Russie.

|}

S

Saint-Vincent-et-les-Grenadines 
Confrontations entre les États-Unis et Saint-Vincent-et-les-Grenadines :

Bilan 

|}

Salvador

Confrontations 
Confrontations en matchs officiels entre le Salvador et les États-Unis :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 28
 Victoires du Salvador : 2
 Matchs nuls : 6
 Victoires des États-Unis : 26
 Total de buts marqués par le Salvador : 16
 Total de buts marqués par les États-Unis : 63

Serbie 
Confrontations entre les États-Unis et la Serbie :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 2
 Victoires de la Serbie : 1
 Matchs nuls : 1
 Victoires des États-Unis : 1
 Total de buts marqués par la Serbie : 2
 Total de buts marqués par les États-Unis : 1

Slovaquie 
Confrontations entre les États-Unis et la Slovaquie:

Bilan 
En 1 confrontation, l'équipe des États-Unis a subi 1 revers face à l'équipe de Slovaquie.

|}

Slovénie 
Confrontations entre les États-Unis et la Slovénie:

Bilan 
En 2 confrontations, l'équipe des États-Unis a remporté une rencontre face à l'équipe de Slovénie.

|}

Suède 
Confrontations entre les États-Unis et la Suède:

Bilan 
En 7 confrontations, l'équipe des États-Unis a remporté quatre rencontres contre trois pour l'équipe de Suède.

|}

Suisse 
Confrontations entre les États-Unis et la Suisse:

Bilan 
En 8 confrontations, l'équipe des États-Unis a remporté une rencontre contre trois pour l'équipe de Suisse.

|}

T

Tchécoslovaquie 
Confrontations entre les États-Unis et la Tchécoslovaquie:

Bilan 
En 1 confrontation, l'équipe des États-Unis n'a remporté aucune victoire contre 1 pour l'équipe de Tchécoslovaquie.

|}

Thaïlande 
Confrontations entre les États-Unis et la Thaïlande:

Bilan 
L'équipe des États-Unis a remporté la seule rencontre face à l'équipe de Thaïlande.

|}

Trinité-et-Tobago 
Confrontations entre les États-Unis et Trinité-et-Tobago :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 27
 Victoires des États-Unis : 26
 Matchs nuls : 4
 Victoires de Trinité-et-Tobago : 3
 Total de buts marqués par les États-Unis : 53
 Total de buts marqués par Trinité-et-Tobago : 12

Tunisie 
Confrontations entre les États-Unis et la Tunisie:

Bilan 
En 1 confrontation, l'équipe des États-Unis n'a remporté aucune victoire contre la Tunisie.

|}

Turquie 
Confrontations entre les États-Unis et la Turquie:

Bilan 
En 3 confrontations, l'équipe des États-Unis remporté une victoire face à l'équipe de Turquie.

|}

U

Ukraine 
Confrontations entre les États-Unis et l'Ukraine:

Bilan 
En 4 confrontations, l'équipe des États-Unis n'a jamais remporté de victoire face à l'équipe d'Ukraine.

|}

Union soviétique 
Confrontations entre les États-Unis et l'Union soviétique:

Bilan 
En 4 confrontations, l'équipe des États-Unis a subi 3 revers face à l'équipe de l'Union soviétique.

|}

Uruguay

Confrontations 
Confrontations entre les États-Unis et l'Uruguay en matchs officiels.

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 8
 Victoires de l'Uruguay : 2
 Victoires des États-Unis : 2
 Matchs nuls : 4
 Total de buts marqués par l'Uruguay : 9
 Total de buts marqués par les États-Unis : 7

Y

Yougoslavie 
Confrontations en matchs officiels entre les États-Unis et la Yougoslavie :

Bilan 
En 1 confrontation, l'équipe des États-Unis a subi 1 revers face à l'équipe de Yougoslavie.

|}

V

Venezuela

Confrontations 
Confrontations entre les États-Unis et le Venezuela en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 6
 Victoires des États-Unis : 3
 Victoires du Venezuela : 1
 Matchs nuls : 2
 Total de buts marqués par les États-Unis : 9
 Total de buts marqués par le Venezuela : 7

Nombre de matchs par État 
Mise à jour au

Annexes

Liens externes 
 Calendrier et résultats sur fifa.com
  USA - International Results sur rsssf.com

Notes et références 

Soccer aux États-Unis
Etats-unis